Вилијамсвил има више значења:
 Вилијамсвил (Њујорк)
 Вилијамсвил (Илиноис)
 Вилијамсвил (Мисури)